Матеу () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Матеу, Карлос (род. 1985) — аргентинский футболист, защитник итальянского.
 Сан-Матеу-де-Бажес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.